Morro peut faire référence à : 
Morro, chanteur-auteur-compositeur français, né  en 1974
 Morro, nom de code du logiciel de sécurité de Microsoft Security Essentials
 Morro Bay, bande dessinée franco-belge de Jean-Luc Cornette (scénario) et Jeanlouis Boccar (dessins), parue en 2005

Toponymes
 Môco, aussi appelé Morro de Môco ou Serra do Môco – le point culminant de l'Angola avec 2600 mètres.

Municipalité du Brésil

 Morro do Chapéu, de l'État de Bahia
 Morro Agudo de Goiás, de l'État de Goiás
 Morro da Garça, de l'État du Minas Gerais
 Morro do Pilar, de l'État du Minas Gerais
 Morro Cabeça no Tempo, de l'État du Piauí
 Morro do Chapéu do Piauí, de l'État du Piauí
 Morro Redondo, de l'État du Rio Grande do Sul
 Morro Reuter, de l'État du Rio Grande do Sul
 Morro da Fumaça, de l'État de Santa Catarina
 Morro Grande, de l'État de Santa Catarina
 Morro Agudo, de l'État de São Paulo

 Mulungu do Morro, de l'État de Bahia

Cap-Vert 
 Morro, un village du Cap-Vert

Municipalité de l'Italie
 Morro d'Alba, dans la région Marches
 Morro d'Oro, dans la région Abruzzes
 Morro Reatino, dans la région Latium

Aux États-Unis 
 Morro Bay, ville de Californie
 Morro Rock, neck volcanique situé au large de Morro Bay, en Californie

Homonymie de toponyme